Kevin McNamara ist der Name folgender Personen:

* Kevin McNamara (Erzbischof) (1926–1987), irischer Geistlicher, Erzbischof von Dublin 
 Kevin McNamara (Politiker) (1934–2017), britischer Politiker